Никола́й Алекса́ндрович Козло́в:
 Козлов, Николай Александрович (1913—1966) — танкист, Герой Советского Союза.
 Козлов, Николай Александрович (1917—2005) — генерал-майор, Герой Советского Союза.